Lefebvrea cardiocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Lefebvrea cardiocarpa ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cardiocarpa